Пельйо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо.
 Пельйо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Пезаро і Урбіно.